Volujak est un toponyme qui peut désigner :
Volujak, une montagne de Bosnie-Herzégovine située dans les Alpes dinariques, à proximité du Maglić ;
Volujak, un village de Bosnie-Herzégovine situé dans la municipalité de Kreševo, dans le canton de Bosnie centrale et dans la Fédération de Bosnie-et-Herzégovine ;
Volljak/Volujak, un village du Kosovo situé dans la commune (municipalité) de Klinë/Klina, district de Pejë/Peć.